Владимир Порфирьевич Молоствов ( — 12 марта 1863) — наказной атаман Оренбургского казачьего войска, генерал-лейтенант, сенатор.

Биография 
Из богатого казанского семейства Молоствовых. Сын Порфирия Львовича Молоствова (1760—1808) от его брака с Екатериной Андреевной Нечаевой (ум. 1850). Родился в Казани, крещен в Воскресенской церкви при восприемстве князя Василия Борисовича Болховского. Владелец имения Долгая Поляна на территории современного Татарстана. В военную службу вступил в 1810 году в армейскую кавалерию.

В 1812 году участвовал в отражении нашествия Наполеона в Россию, за отличие был награждён орденом св. Анны 4-й степени. Затем находился в Заграничном походе 1813—1814 годов и получил ордена св. Анны 2-й степени и прусский «Pour le Mérite», 18 марта 1814 года, будучи в чине штабс-капитана, удостоен золотой шпаги с надписью «За храбрость» (по другим данным эту награду получил в 1828 году).

В 1828—1829 годах Молоствов сражался с турками, был награждён орденом св. Владимира 3-й степени. Затем он находился в Польше, где неоднократно был в делах с повстанцами, награждён польским знаком отличия за военное достоинство (Virtuti Militari) 3-й степени. 18 октября 1831 года произведён в генерал-майоры (по другим данным в этот чин произведён 25 июня 1838 года).

В 1839 году Молоствов был назначен командующим Оренбургским казачьим войском (с 1840 года — наказной атаман). На этой должности он зимой 1839—1840 года принял участие в походе в Хиву, командовал 4-й колонной русских войск. За эту кампанию он 16 октября 1840 года был награждён орденом св. Станислава 1-й степени. 12 января 1846 года награждён орденом св. Георгия 4-й степени (№ 7387 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова).

В. П. Молоствов был назначен 22 мая 1847 года попечителем Казанского учебного округа, сменив в этой должности Н. И. Лобачевского. Уволен 12 мая 1857 года.

8 апреля 1851 года Молоствов был произведён в генерал-лейтенанты и 6 декабря того же года награждён орденом св. Анны 1-й степени (императорская корона к этому ордену пожалована 26 августа 1856 года).

Молоствов имел широкие интересы, состоял членом Общества любителей отечественной словесности, Географического общества и почётным членом Казанского университета. Переписывался с поэтом В. А. Жуковским.

27 января 1858 года Молоствов был назначен сенатором и до 16 июля 1860 года присутствовал в Межевом департаменте, после чего получил отпуск и уехал жить в Казань. Скончался от нервного удара в Карлсруэ 12 марта 1863 года, похоронен на местном лютеранском кладбище.

 Орден Святой Анны 4-й ст. (1812),
 Орден Святой Анны 2-й ст. (1814),
 Pour le Mérite (1814),
 Золотое оружие «За храбрость» (1814),
 Орден Святого Владимира 4-й ст. (1828),
 Virtuti Militari 3-й ст. (1831),
 Орден Святого Станислава 1-й ст. (1840),
 Орден Святого Георгия 4-й ст. за 25 лет выслуги (1846),
 Орден Святой Анны 1-й ст. (1851).

Семья 
Жена (с 17 июня 1822 года) —  Евдокия Васильевна Повалишина (1803–1873), дочь отставного поручика Василия Афанасьевича Повалишина. Венчание было в Петербурге в Придворном соборе Зимнего дворца, поручителями по жениху были В. А. Жуковский и Н. П. Новосильцев, по невесте — В. Ф. Адлерберг. После свадьбы уехала с мужем в Карлсруэ, где прожила пятнадцать лет. Дети её носили отпечаток немецкого образования и представляли собой типы культурных людей. Имела 14 детей, среди которых:
 Герман (1827—1894), генерал от артиллерии, отец литературоведа Н. Г. Молоствова.
 Аркадий (1831—1887), действительный статский советник, калужский вице-губернатор.
 Владимир (1835—1877), полковник, военный агент в Вене; муж светлейшей княжны Любови Александровны Суворовой, наследницы суворовского майоратного имения Кончанское.

Лев Толстой в молодые годы был влюблен в племянницу Владимира Профирьевича — Зинаиду Модестовну Молоствову (1828—1897) и мечтал, что она станет его женой.

Примечания

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. М., 2009
 Исмаилов Э. Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913. М., 2007
 История Правительствующего Сената за двести лет. 1711—1911 гг. Т. 5. СПб., 1911
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 20 июня. СПб., 1840
 Список сенаторов по старшинству чинов. Исправлен по 5 января 1862 года. СПб., 1862
 Терентьев М. А. История завоевания Средней Азии. Т. 1. СПб., 1903
 Лодыженский И. Н. Родословная Молоствовых. СПб., 1900

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Сенаторы Российской империи
Атаманы Оренбургского казачьего войска
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Участники Среднеазиатских походов
Попечители Казанского учебного округа